Пісенний конкурс Євробачення 1980 став 25-м конкурсом пісні Євробачення. Він пройшов 19 квітня 1980 року в  у місті Гаага, Нідерланди. Перемігши в конкурсі 1978 і прийнявши в себе конкурс 1979 року, Ізраїль відмовився приймати конкурс 1980, і на його місце заступили Нідерланди.

Монако й Ізраїль не брали в ньому участь, натомість повернулася Туреччина, і афро-арабська країна Марокко вперше взяла участь у конкурсі, кількість учасників досягло 19. Джонні Логан завоював Гран-Прі з піснею «What's another year», представляючи Ірландію. Беручи участь втретє, Катя Ебштейн зайняла 2-е місце з піснею «Theater», представляючи Німеччину.

Результати

Голосування

Посилання 
 http://www.esctoday.com
 http://www.eurovision.tv

Євробачення

1980 у телебаченні
1980 у Європі
Квітень 1980
Музика Гааги
Історія Гааги